Kamasjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kamasjaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (1,15 km²)
Kamasjaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,38 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn